Walter Garnier ist der Name folgender Personen:

* Walter I. Garnier (um 1110–1154), Herr von Caesarea
 Walter II. Garnier († 1189/1191), Herr von Caesarea